George Cheung ist der Name folgender Personen:

* George Cheung (* 1933), chinesisch-US-amerikanischer Biochemiker, siehe Wai Yiu Cheung
 George Cheung (Schauspieler) (* 1949), chinesischer Stuntman und Schauspieler